August von der Goltz ist der Name folgender Personen:

* August von der Goltz (Staatsmann) (1765–1832), deutscher Staatsmann
 August Stanislaus von der Goltz (1725–1795), deutscher königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Generalleutnant
 August von der Goltz (General, 1802) (1802–1873), preußischer Generalleutnant